Le Tout pour le tout peut renvoyer à :
 Le Tout pour le tout, film français de Patrice Dally sorti en 1963 ;
 Le Tout pour le tout, pièce de théâtre de Françoise Dorin créée en 1978 ;
 Le Tout pour le tout, téléfilm français de Jacques Brialy réalisé en 1981 (avec Michèle Morgan);
 Le Tout pour le tout, titre québécois du film American Girls, sorti en 2000 ;
 Le Tout pour le tout, premier épisode de la deuxième saison de la série télévisée Battlestar Galactica, diffusé en 2005.